Стшельно:

 Стшельно — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Могиленский повят.
 Стшельно — гмина (волость) в Польше, входит в Могиленский повят, Куявско-Поморское воеводство.